Михаи́л Леонто́вич:
 Леонтович, Михаил Александрович (1903—1981) — русский физик и преподаватель, академик АН СССР; автор работ по физике плазмы, радиофизике.
 Леонтович, Михаил Иванович (в монашестве Мелетий; 1784—1840) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Харьковский и Ахтырский.